Philippe Rouault, homme politique français, né en 1962
 Philippe Rouault, animateur de télévision (sur Disney Channel entre autres).